Abbazia di San Magno – abbazia situata a Fondi (provincia di Latina, Lazio, Italia)
Abbazia di San Magno – abbazia situata a Füssen (Svevia, Baviera, Germania)